Robespierre kan syfta på:

 Robespierre (pjäs) – en pjäs av Rudolf Värnlund
 Robespierrepriset – ett svenskt kulturpris utdelat från 2010 och framåt
 Danton und Robespierre  – ett drama från 1871 av Robert Hamerling

Personer 
 Augustin Robespierre (1763–1794), yngre bror till Maximilien
 Maximilien de Robespierre (1758–1794), franska revolutionär, ledare under skräckväldet
 Charlotte Robespierre (1760–1834), en fransk memoarskrivare och syster till Maximilien